Enquadramento (finanças) - processo aplicado a fundos de investimento que se refere a validação de todas as regras, legais e operacionais, que devem ser aplicadas a estes
Enquadramento (cinema) - a imagem que aparece no visor da câmera, ou tecnicamente, os limites laterais, superior e inferior da cena filmada
Enquadramento (noticioso) - o modo como as palavras descrevem uma ideia ou uma noção sobre algo na mídia, seja ela verbal ou não-verbal
 Enquadramento (World Wide Web)

Desambiguações de cinema